Га́рик (Бульдо́г) Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва) — российский юморист, телеведущий, актёр кино и телевидения, певец. Участник и ведущий телепроекта «Comedy Club», бывший участник команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодёжь». В прошлом — ведущий реалити-шоу «Офис», программы «Три обезьяны», юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ».

Биография 
Родился 28 февраля 1981 года в Москве. В качестве даты рождения часто указывается 29 февраля 1980 года, однако в одном из интервью Харламов назвал это ошибкой. При рождении был назван Андреем, но в три месяца ему поменяли имя на Игоря в память об умершем дедушке. Мать — Наталья Игоревна. Когда Харламов был подростком, его родители развелись.

Отец — Юрий Харламов, уехал в США и забрал сына с собой. В 14 лет в Чикаго Харламов прошёл отбор в «Харендт» — школу и театр. В группе он был единственным русским. Учителем Харламова был американский актёр Билли Зейн. Харламов подрабатывал продажей сотовых телефонов, а также кассиром в ресторане McDonald’s.

В 1999 году, после того, как его мать родила сестёр-близнецов Екатерину и Алину, Харламов вернулся в Москву. Он с двоюродным братом Иваном Овсянниковым ходил по вагонам метро, пел песни под гитару и рассказывал анекдоты на Арбате.

Окончил Государственный университет управления по специальности «Управление персоналом». Был фронтменом команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодёжь» (Москва), выступавших в Высшей лиге КВН.

В 2004—2005 годах работал на телеканале Муз-ТВ, где вёл передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Был ведущим реалити-шоу «Офис» на телеканале ТНТ. В 2005 году являлся членом актёрской труппы юмористического шоу «В субботу вечером» на телеканале СТС. В дальнейшем получил известность в качестве участника комедийного шоу «Comedy Club», где выступал в дуэте с Тимуром Каштаном Батрутдиновым в период с 23 апреля 2005 по сентябрь 2009 года; вернулся в программу в 297 выпуске (21 октября 2011 года). Одновременно принял участие в создании художественных фильмов в жанрах комедии и пародии, таких как «Самый лучший фильм», «Самый лучший фильм 2» и «Самый лучший фильм 3-ДЭ». Но кассовые сборы за «Самый лучший фильм», взлетев на первой неделе проката, резко упали на второй, тем самым поставив своеобразный рекорд падения. Участвовал с Настей Каменских в передаче «Две звезды» в 2008 году.

6 июня 2010 года на телеканале НТВ состоялась премьера юмористического проекта «Бульдог-шоу». Программа была снята с эфира уже в июле по причине низких рейтингов и из-за занятости Харламова в съёмках «Самого лучшего фильма 3-ДЭ». Планировалось, что программа переедет на канал ТНТ и вернётся в эфир в течение 2011 года и будет называться «Самое лучшее шоу», однако, проект остался нереализованным.

3 декабря 2010 года вновь выступил в КВН после двух лет перерыва (Открытый Кубок КВН СНГ, сборная России). До этого участвовал в спецпроекте КВН в 2008 году в составе сборной Москвы.

6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и премьер-министра Владимира Путина.

19 апреля 2013 года в эфир на канале ТНТ вышло комедийное шоу «ХБ» с участием Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова (1 сезон, 19 выпусков).

Болельщик футбольного клуба ЦСКА. В 2016 году стал лауреатом премии журнала ОК! в номинации «Главный герой — ТВ».

В ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и членом инициативной группы, выдвинувшей его кандидатуру.

В 2019 году снялся в клипе певицы Глюкозы на песню «Танцевач».

В 2022 году принял участие в шоу «Аватар» в образе Емели и был рассекречен в первом выпуске (выпуск от 3 сентября 2022 года).

Личная жизнь 
Первая жена (брак продлился с 4 сентября 2010 по март 2013, разъехались в конце 2012) — Юлия Харламова (Лещенко; род. в 1984), бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы.

Вторая жена (2013—2020) — Кристина Асмус (род. в 1988), российская актриса. В браке родилась дочь Анастасия Харламова (род. 5 января 2014). Крёстным отцом Анастасии является юморист Тимур Батрутдинов.

С 2021 года встречается с актрисой Катериной Ковальчук.

Фильмография

Актёр 
 2003 — Саша+Маша — ведущий игры в «лото»
 2004 — Подари мне счастье — Гарик
 2005 — Тронутые — Виталий Купро
 2005 — Моя прекрасная няня — Стас, журналист жёлтой газеты (78 серия «Весёлый вдовец»)
 2006 — Большие девочки — телеведущий (28 серия «Телемания»)
 2007 — Шекспиру и не снилось — Егозей Фофанов
 2007 — Приключения солдата Ивана Чонкина — Лёха, парень на коне
 2007 — Клуб — арбитр в споре Данилы, Вика и Кости
 2008 — Счастливы вместе — Тосик Бревно (179 серия «Не паримся вместе»)
 2008 — Самый лучший фильм — Вадик Вольнов / отец Вадика / Виктория Владимировна
 2009 — Артефакт — ругающийся
 2009 — Самый лучший фильм 2 — моряк
 2011 — Самый лучший фильм 3-ДЭ — Максим Утёсов
 2012 — Большая ржака! — читает текст за кадром
 2012 — Ералаш — А. Э. Спокойный, невропатолог (№ 266 «Бессонница»)
 2012 — С Новым годом, мамы! — Гоша
 2013 — Друзья друзей — Макс
 2013 — ХБ — в роли самого себя
 2014 — Универ. Новая общага — камео
 2014 — Мамы 3 — Гоша
 2014 — Лёгок на помине — Павел Николаевич Басов, риэлтор
 2015 — Интерны — камео
 2016 — 30 свиданий — сержант Моторин
 2017 — Призрак Опера (не закончен) — Паша «Ветерок»
  — Ералаш — Кирилл, папа Маши (№ 332 «Новогоднее чудо»)
 2018 — Zомбоящик — сапёр № 2 / Пьеро / Андрей Болконский
 2019 — Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона — Эдуард Суровый
 2020 — Гусар —  Григорий Савельевич Рыльский (Гусар) / отец Кати
 2020 — Зона комфорта — Ярослав Костров
 2021 — Последний богатырь: Корень зла — Колобок (озвучка)
 2021 — Последний богатырь: Посланник тьмы — Колобок (озвучка)
 2021 — Бендер: Начало — Валиадис, хозяин кафе Шантан
 2022 — Окнутый — тренер
 2023 — О чём говорят мужчины. Простые удовольствия — камео

Озвучивание мультфильмов 
 2012 — Алиса знает, что делать! — Ридик
 2015 — Снежная королева 2: Перезаморозка — генерал Аррог
 2016 — Богатырша — правая голова Змея Горыныча
 2016 — Смешарики. Легенда о золотом драконе — вождь / рассказчик
 2017 — Колобанга. Привет, Интернет! — сыщик
 2021 — Ну, погоди! Каникулы — Волк

Дубляж 
 2014 — Лего. Фильм — Железная Борода
 2014 — Дороти из страны Оз (мультфильм) — «шут» Джестер
 2015 —  — енот Ману
 2017 — Субурбикон — Гарднер Лодж (Мэтт Деймон)
 2018 — Псы под прикрытием — пёс Макс
 2019 — Тайная жизнь домашних животных 2 — директор цирка Серж (он же Сергей)
 2022 — Приключения царя — рассказчик

Дискография 
 2007 — Punishment
 2008 — Косово (single)
 2008 — The Two
 2009 — Unplugged In ctkzt
 2009 — Комар Евгений (single)
 2009 — Безумно дивные три буквы (single)
 2009 — Russia Yesterday (special edition)
 2009 — Russia Yesterday (bonus disc)
 2011 — Моя бабушка курит трубку
 2019 — И поэтому всё так произошло… (Эдуард Суровый)

Телевидение 
 В 2004 году принял участие в телеигре «Угадай мелодию» вместе с Гариком Мартиросяном и Полиной Сибагатуллиной выиграл 3 тура, однако в суперигре проиграл 
 В 2007 году принял участие в телешоу «Две звезды» вместе с Настей Каменских.
 В 2010 году озвучил программу «Выжить вместе» на канале Discovery Russia совместно с Тимуром Батрудиновым.
 В 2011 году принял участие в программе «Пусть говорят», выпуске «Аффтар жжот».
 Принимал участие в шоу канала «ТНТ» — «Импровизация», «Где логика?» и «Студия Союз».

Общественная позиция 
В 2022 году Игорь Харламов осудил вторжение российских войск на Украину.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гарика Харламова
 

Игроки Высшей лиги КВН
Обладатели «Большого КиВиНа в тёмном»
Резиденты Comedy Club
Выпускники Государственного университета управления
Юмористы, известные под псевдонимами
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России